Nao ou NAO peut faire référence à :

Toponymes

Cap de la Nao, cap situé sur la commune de Jávea dans la Communauté valencienne, un des caps les plus emblématiques de la côte méditerranéenne espagnole.

Culture 
 Nao, chanteuse de rnb. 
 Nao, roman de l'écrivain français Romain Slocombe, paru en 2004.
 Nao, nom de scène de Nao Kawakita la batteuse et chanteuse du groupe J-Punk japonais Maximum The Hormone.
 Nao, personnage principal et le titre du premier album de la série de bande dessinée Aquablue

Club d'échecs 
 NAO Chess Club, club d'échecs de Nahed Ojjeh.

Robotique 
 Robot NAO développé par la société française Aldebaran Robotics.

Sigles 

Le sigle NAO peut faire référence à :
 National Audit Office, organe britannique chargé d'auditer les ministères, les agences gouvernementales et les administrations publiques.
 Voir aussi , ANAO, organe équivalent australien. 
 National Applications Office, programme du département de la Sécurité intérieure des États-Unis. 
 Oscillation nord-atlantique, oscillation climatologique, un peu comme El Niño mais pour l'Atlantique. 
 Négociation annuelle obligatoire, négociation dans les entreprises françaises entre direction et représentants syndicaux sur la politique salariale. 
 Nantes-Atlantique Orientation, club de course d'orientation nantais affilié à la Fédération française de course d'orientation.